Рожнов, Сергей:
 Рожнов, Сергей Владимирович (род. 1948) — российский палеонтолог, академик РАН.
 Рожнов, Сергей Иванович (1732—н/р 1789) — тайный советник, сенатор, главный член Межевой канцелярии
 Рожнов, Сергей Сергеевич (род. 1982) — болгарский боксёр-любитель.